Keszm – miasto w Iranie
 Keszm – wyspa w Iranie